Obchodní centrum Futurum je název více objektů: 
 Obchodní centrum Futurum Brno
 Obchodní centrum Futurum Hradec Králové
 Obchodní centrum Futurum Ostrava
 Obchodní centrum Futurum Kolín